tlenek rodu(III), 
 tlenek rodu(IV),